Diecezja Peterborough – diecezja Kościoła Anglii w Wielkiej Brytanii
 Diecezja Peterborough – diecezja Kościoła łacińskiego w Kanadzie